Saint Edmond peut désigner plusieurs saints chrétiens :

Saints catholiques et orthodoxes
 Edmond d'Est-Anglie († 869), ou Edme, roi d'Est-Anglie de 854 à 870, martyr ; fêté le 20 novembre.

Saints et bienheureux catholiques
 Edmond de Canterbury († 1242), ou Edme, archevêque de Canterbury ; fêté le 16 novembre.
 Edmond Campion († 1581), jésuite, martyr à Tyburn en Angleterre sous Élisabeth  ; fêté localement le .
 Edmond Duke († 1590), avec Richard Hill, Jean Hogg et Richard Holiday, bienheureux, prêtres et martyrs en Angleterre ; fêtés le 27 mai.
 Edmond Genings († 1591), protestant allemand, converti, martyr, pendu puis écartelé à Londres ; fêté le 10 décembre.
 Edmond Arrowsmith († 1628), jésuite anglais, originaire de Haydock dans le Lancashire, pendu puis écartelé à Lancaster à l'époque du roi Charles  ; fêté localement le 28 août. 
 Edmond Rice († 1844), bienheureux, Irlandais d'origine, fonda la congrégation des Frères chrétiens pour l'éducation des pauvres ; fêté localement le 27 août.
 Edmond Bojanowski († 1871), bienheureux, fondateur de la Congrégation des Servantes de l’Immaculée Conception de la Mère de Dieu ; fêté le 7 août.

Saint orthodoxe
 Edmond le Magnifique († 946), roi d'Angleterre, donna sa vie pour défendre un de ses domestiques ; fêté le 26 mai.

Références